Septomyrothecium är ett släkte av svampar. Septomyrothecium ingår i ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Septomyrothecium